Thulke ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Thulke, deutsche Fußballerin
 Jürgen Thulke (* 1938), deutscher Politiker
 Peter Thulke (* 1951), deutscher Zeichner und Cartoonist